Maba buxifolia är en tvåhjärtbladig växtart som först beskrevs av Christen Friis Rottbøll, och fick sitt nu gällande namn av Antoine Laurent de Jussieu. Maba buxifolia ingår i släktet Maba och familjen Ebenaceae.

Underarter 

Arten delas in i följande underarter:

 M. b. angustifolia
 M. b. buxifolia
 M. b. microphylla
 M. b. rhomboidea

Källor 

Ljungordningen
buxifolia